TV Líder (Vargem Grande) — emissora de TV de Vargem Grande, no estado do Maranhão
 TV Líder (Araguaína) — emissora de TV de Araguaína, no estado do Tocantins

Desambiguação